Николай Крадин: Крадин, Николай Николаевич (род. 1962) — российский историк, археолог, антрополог.
 Крадин, Николай Петрович (род. 1938) — российский историк архитектуры.